

Якшимбетово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Якшимбетово — село, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Якшимбетовська сільська рада